BFST steht für:
 Brigade des forces spéciales terre, ein Großverband des französischen Heeres
 Bahnhof Berlin Friedrichstraße (DS100-Code)

BFSt steht für:
 Bundesstelle für Fernmeldestatistik, eine Tarnbezeichnung für die Abteilung 2 des Bundesnachrichtendienstes

BFST